Charlie Cheever – imprenditore statunitense, cofondatore di Quora
 Eddie Cheever – ex pilota automobilistico statunitense
 John Cheever – scrittore statunitense, Premio Pulitzer nel 1979
 Jonathan Cheever – snowboarder statunitense